A 2009-es női kézilabda-világbajnokságot 2009. december 5. és december 20. között Kína rendezhette meg. Ez volt a 19. női kézilabda-vb. Dél-Korea  után Kína már a második nem európai házigazda volt.

Magyarország a C csoportban játszott, ahonnan harmadik helyen jutott tovább a középdöntőbe. A középdöntőben a csoport 5. helyén végzett a csapat, így a 9. helyért játszhatott. A helyosztó mérkőzést megnyerte, a válogatott a 9. helyen végzett.

Részt vevő csapatok

A magyar csapat
A magyar válogatott a szlovák csapat ellen vívta ki a világbajnoki szereplés jogát.

A novemberben megrendezett Pannon kupa után alakult ki a végleges 16 fős játékoskeret. Ezen a kupán három válogatottal mérkőzött meg a magyar csapat, amely végül Ukrajnát, Hollandiát és Lengyelországot is legyőzve tornagyőztes lett. Közvetlenül a világbajnokság előtt – már Kínában – még két felkészülési mérkőzést vívott a válogatott. A Kínaiakat 30–24-re, a németeket pedig 24–19-re győzték le.

(* A számok a világbajnokság előtti adatokat mutatják.)
 Szövetségi kapitány: Mátéfi Eszter
 Edző: Marczinka Zoltán

Eredmények

Csoportmérkőzések
A 24 csapatot 4 darab, egyenként 6 csapatból álló csoportba sorsolták. A csoportokból az első három helyezett jutott tovább a középdöntőbe.

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő
A középdöntő két csoportjába az A és B csoport első három, illetve a C és D csoport első három helyezettje került. Körmérkőzést játszottak a csapatok, de az azonos csoportból érkezők egymással nem, esetükben a már lejátszott egymás elleni eredményüket számították be.
A két csoport első két helyezettje jutott be az elődöntőbe, az elődöntő két győztese játszhatta a döntőt.
A két csoport azonos helyén végző csapatai helyosztó mérkőzéseket játszottak.

1. csoport

<div id="Középdöntő2">

2. csoport

President's Cup
A President's Cup két csoportjába az A és B csoport negyedik, ötödik, hatodik, illetve a C és D csoport negyedik, ötödik, hatodik helyezettje került. Körmérkőzést játszottak a csapatok, de az azonos csoportból érkezők egymással nem, esetükben a már lejátszott egymás elleni eredményüket számították be.
A President's Cup két csoportjának azonos helyén végző csapatai helyosztó mérkőzéseket játszottak a 13.–24. helyekért.

1. csoport

2. csoport

Helyosztók

A 23. helyért

A 21. helyért

A 19. helyért

A 17. helyért

A 15. helyért

A 13. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény 
A hazai csapat és Magyarország eltérő háttérszínnel kiemelve.

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2009-es férfi kézilabda-világbajnokság

Vilagbajnoksag
Női kézilabda-világbajnokságok